South Dakotaklasse (1920) - alle zes slagschepen na de kiellegging geannuleerd en gesloopt
 South Dakotaklasse (1939) - klasse van vier slagschepen